Нина Николаевна Мазай (9 марта 1950, Челющевичи, Петриковский район, Полесская область, БССР, СССР — 26 июня 2019, Белоруссия) — белорусский политик и дипломат.

Биография 
Родилась 9 марта 1950 года в деревне Челющевичи Петриковского района Гомельской области. Окончила исторический факультет Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина (1972), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1983).

Трудовую деятельность начала учителем истории и обществоведения Ракитницкой школы Жабинковского района Брестской области.

С 1974 по 1985 годы — на комсомольской работе. Работала вторым, затем первым секретарём Жабинковского райкома , секретарём, первым секретарём Брестского обкома ЛКСМ Белоруссии. В 1983-1985 годах — первый секретарь Центрального комитета ЛКСМ Белоруссии.

С 1985 по 1994 годы — заместитель Председателя Совета Министров БССР, с 1991 года — Совета министров Республики Беларусь. Выступала против доведения полной информации по проблеме аварии на ЧАЭС до общественности, мотивируя это борьбой с паникой среди населения. В 1988 году возглавляла Государственную комиссию по расследованию преступлений в Куропатах. Избиралась депутатов Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва.

27 декабря 1991 года назначена Постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. 27 января 1993 года одновременно назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Франции; тогда же ей был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 3 декабря 1994 года назначена также послом в Испании и Португалии по совместительству. 20 января 1997 года освобождена от всех вышеперечисленных должностей и назначена заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь; этот пост занимала до 29 января 1999 года.

С 8 мая 2001 года по 8 января 2008 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Канаде.

С 31 октября 2008 по 19 октября 2012 — председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности. Также была членом Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству, руководителем делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей НАТО, заместителем руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В последние годы жизни была председателем совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.

Дополнительные сведения 
Владела французским и немецким языками.

Имела дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь (с 1993).

Награды 
 орден Почёта;
 медаль «За трудовое отличие»;
 юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»;
 медаль «За сотрудничество» (Союзное государство);
 почётная грамота Верховного Совета БССР;
 почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь;
 почётная грамота Совета Министров БССР;
 почётная грамота Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Примечания 

Послы Белоруссии во Франции
Послы Белоруссии в Испании
Послы Белоруссии в Португалии
Послы Белоруссии в Канаде
Первые секретари ЦК ЛКСМ Белоруссии
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Члены Совета Республики (Белоруссия)
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Чрезвычайные и полномочные послы
Постоянные представители Белоруссии в ЮНЕСКО
Члены Совета министров Республики Беларусь
Заместители министров Белоруссии
Заместители глав правительств союзных республик СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании